Аксурка () — село в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Аксурское.

История 
Название происходит от речки Аксурка (Ак — белая, су — вода). Первое упоминание деревни Одинцевой в метрических книгах Петропавловского прихода села Берёзовского от 8.07.1731 года.

В селе есть школа основанная в 1925 году. 

В 1920-е появилась коммуна «Красный путь», затем «Новая жизнь», потом колхоз имени 22 съезда. На территории нынешнего сельсовета с 1952 по 1968 год существовал лесозаготовительный участок "Аксурский" Дубровинского леспромхоза объединения "Тюменьлеспром", включавший в себя мастерские участки Ближняя Киша, Дальняя Киша, Бурлук, Крапива. Контора участка находилась в посёлке Первомайка. В 50-ые годы 20-го века руководителями участка являлись будущие Герои Социалистического труда Зайко-Спиридонов Сергей Михайлович (начальник) и Альшевский Михаил Иванович (технорук).

География 
Село находится недалеко от реки Иртыш.

Население 

Основное население — татары.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района